Ceolwulf, roi du Wessex (597-611)
 Ceolwulf (saint Ceolwulf), roi de Northumbrie (729-737)
 Ceolwulf , roi de Mercie (821-823)
 Ceolwulf II, roi de Mercie (874-v. 881)

Anthroponyme anglo-saxon